Ернст Аббе (Ernst Karl Abbe; 23 січня 1840 — †14 січня 1905) — німецький фізик-оптик
 5224 Аббе — астероїд головного поясу
 Аббе — місячний кратер.

Див. також

 Призма Аббе 
 Число Аббе 
 Рефрактометр Аббе